stazione di Bengasi, in Libia
 stazione di Bengasi della metropolitana di Torino